Bütschwil, localité suisse de la commune de Bütschwil-Ganterschwil, dans le canton de Saint-Gall
 Bütschwil, localité suisse de la commune de Schüpfen, dans le canton de Berne